Gartenameise steht für:
 Rote Gartenameise
 Schwarze Gartenameise